Fiat Talento (1989) – samochód osobowo-dostawczy produkowany w latach 1989–1994
 Fiat Talento (2016) – samochód osobowo-dostawczy produkowany od 2016 roku